Plaats in Indonesië
 Palangan (Jangkar), een plaats in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java
 Palangan (Karangbinangun), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java